Mistrzostwa Świata Par Mieszanych w Curlingu 2011 były 4. edycją mistrzostw, rozgrywano je razem z MŚ Seniorów 2011 między 17 a 23 kwietnia 2011 w amerykańskim Saint Paul, na lodowisku Saint Paul Curling Club.

Tytułów mistrzowskich bronili Rosjanie, którzy w finale wynikiem 2:11 oddali tytuły mistrzowskie Szwajcarom. Brązowe medale wywalczyli reprezentanci Francji.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
23 kwietnia 2011; 14:00

Mecz o 3. miejsce 
23 kwietnia 2011; 14:00

Półfinały 
23 kwietnia 2011; 9:00
 Zwycięzcy ćwierćfinałów 1-4
 Zwycięzcy ćwierćfinałów 2-3

Ćwierćfinały 
22 kwietnia 2011; 20:00
 1: Najlepsza (DSC) drużyna z pierwszych – zwycięzca meczu kwalifikacyjnego
 2: Druga z pierwszych – najlepsza z trzecich
 3: Trzecia z pierwszych – trzecia z drugich
 4: Pierwsza z drugich – druga z drugich

Mecz kwalifikacyjny 
 Dwie drużyny z miejsc 3. z najgorszymi wynikami Draw Score Challenge.

Tie-breaker 
O trzecie miejsce w grupie czerwonej

22 kwietnia 2011; 11:30

O uczestnictwo w drugim meczu dogrywkowym przeciwko Danii – o 3. miejsce w grupie niebieskiej

22 kwietnia 2011; 8:00

O trzecie miejsce w grupie niebieskiej

22 kwietnia 2011; 11:30

Round Robin

Sesja 1. 
17 kwietnia 2011; 11:30

Sesja 2. 
17 kwietnia 2011; 15:00

Sesja 3. 
17 kwietnia 2011; 21:30

Sesja 4. 
18 kwietnia 2011; 8:00

Sesja 5. 
18 kwietnia 2011; 14:30

Sesja 6. 
18 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 7. 
18 kwietnia 2011; 21:30

Sesja 8. 
19 kwietnia 2011; 11:30

Sesja 9. 
19 kwietnia 2011; 15:00

Sesja 10. 
19 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 11. 
19 kwietnia 2011; 21:30

Sesja 12. 
20 kwietnia 2011; 8:00

Sesja 13. 
20 kwietnia 2011; 11:00

Sesja 14. 
20 kwietnia 2011; 14:30

Sesja 15. 
20 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 16. 
20 kwietnia 2011; 21:30

Sesja 17. 
21 kwietnia 2011; 8:00

Sesja 18. 
21 kwietnia 2011; 11:30

Sesja 19. 
21 kwietnia 2011; 14:30

Sesja 20. 
21 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 21. 
21 kwietnia 2011; 21:30

Draw Shot Challenge 
Uśrednione wyniki Draw Shot Challenge:

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 
 Oficjalna strona mistrzostw 

2011 w curlingu
2011
2011 w Stanach Zjednoczonych
Curling w Stanach Zjednoczonych
Saint Paul
Sport w Minnesocie